Michael Collins puede referirse a:

 Michael Collins (1890-1922), patriota y revolucionario irlandés.
 Michael Collins (1930-2021), astronauta estadounidense.
 Michael Collins (1996), película dirigida por Neil Jordan.
 Michael Collins, pseudónimo del escritor Dennis Lynds.
 Michael Collins, (1961-), exfutbolista estadounidense.